Francesco Stella (1955) – politico italiano
 Francesco Stella (1974) – attore italiano
 Francesco Stella (1862-1940) – pittore italiano

Pagine correlate 
Franco Stella